Vutkovich Sándor (1845–1905) filozófiai doktor, jogakadémiai tanár, irodalomtörténész, szerkesztő és a pozsonyi Toldy-kör tiszteleti elnöke
 Vutkovich Sándor  (1869–1938) jog- és államtudományi doktor, királyi jogakadémiai tanár, útleíró